Preisgesetz steht für:

 in Deutschland das Übergangsgesetz über Preisbildung und Preisüberwachung
 in Österreich das Preisgesetz (PreisG)

Siehe auch:

 Preis
 Maximumgesetz (1793 – während der Französischen Revolution – in Frankreich)